Puțuri:
 Puțuri, un sat în partea de est a județului Dolj
 Nume de familie
 Ion Popescu-Puțuri

Vezi și 
 Puțureni
 Puț de apă

Toponime românești
Nume de familie românești